Bezkydek kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Beskydek, bergskedja,

Tjeckien 

 Beskyd (berg i Tjeckien, lat 49,38, long 18,40), 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar